Древогры́зы, или ликтусы  — семейство мелких жуков подотряда разноядных (Polyphaga). Некоторые исследователи классифицируют древогрызов как подсемейство (Lyctinae) семейства капюшонников.

Описание 
У этих жуков тело продолговатое, сверху уплощённое, лапки 5-члениковые с редуцированным первым члеником; усики с 2-члениковой булавой; личинки безногие, белой окраски. По строению взрослые жуки и личинки близки лжекороедам. Развиваются древогрызы в сухой древесине, которой питаются и жуки и личинки.

Распространение 
Древогрызы распространены практически по всей Земле за исключением полярных областей. Известно более 100 видов.

Древогрызы и человек 
Повреждают деревянные постройки, столбы, мебель и другие деревянные изделия.

Классификация 
В составе семейства следующие роды:

Примечания

Ссылки 
 Защита древесины  Древогрызы (Lyctidae)
 Атлас семейства Lyctidae фауны России 

 
Семейства насекомых